Nealgedonia är ett släkte av fjärilar. Nealgedonia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Nealgedonia

en:Nealgedonia